Алехандро Андрес Контрерас Даса (; 3 марта 1993, Сантьяго, Чили) – чилийский футболист, защитник клуба «Универсидад де Чили». Выступал в молодёжной сборной Чили.

Клубная карьера 

Алехандро Контрерас начал карьеру в юношеской академии «Палестино», где выиграл чемпионат среди игроков до 19 лет. Дебют Контрераса в чемпионате Чили состоялся 29 января 2012 года в матче против «Универсидад Католика».

Международная карьера 

В январе 2013 года Контрерас был вызван главным тренером сборной Чили Марио Саласом на молодёжный чемпионат Южной Америки, где провёл только один матч против сборной Парагвая.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Алехандро Контрераса на Fichajes.com
 
 

Футболисты Чили
Игроки ФК «Палестино»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»